4